Miejscowości w USA:
 Erath – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Vermilion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Erath (ang. Erath County) – w stanie Teksas